Il doppio del torneo di tennis Daewoo Challenger Tennis 1995, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Tim Henman e Andrew Richardson che hanno battuto in finale Filippo Messori e Vincenzo Santopadre 6-2, 6-1.

Teste di serie 

 Mahesh Bhupathi /  João Cunha e Silva (quarti di finale)
 Bryan Shelton /  Peter Tramacchi (quarti di finale)

 Tim Henman /  Andrew Richardson (Campioni)
 David Nainkin /  Eyal Ran (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Daewoo Challenger Tennis 1995